Хо-Пин Тунг (на китайски 董荷斌, на английски Ho-Pin Tung) е китайски автомобилен състезател.

Роден е на 4 декември 1982 г. във Велп, Нидерландия. Състезава се за отбора на Чайна Рейсинг във Формула Е. В миналото се е състезавал в ГП2, Индикар (първият пилот с китайски лиценз в Индикар), А1 Гран При, Азиатските Серии Льо Ман, Юнайтед СпортсКар Чемпиъншип, АТС Формула 3, различни серии на Формула Форд и Формула БМВ и др. Има опит във Формула 1 като тест пилот - в Уилямс през 2003 г. и в Рено през 2009 и 2010 г., като през 2010 г. има и лиценз за резервен пилот. Има две шампионски титли - във Формула БМВ Азия през 2003 г. и АТС Формула 3 през 2006 г., както и две трети места - в АТС Формула 3 през 2005 г. и Азиатските Серии Льо Ман в клас LMP2 през 2013 г.

Статистика 

Бележки:
  – В общото класиране.
  – Сезонът още не е завършил.

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Статистика в driverdb.com

Автомобилен спорт в Китай
Автомобилни състезатели
Китайски спортисти